Пи́вец () — чешская фамилия. Известные носители:

 Пивец, Александра (род. 1972) — словенская женщина-политик.
  (род. 1984) — чешский джазовый музыкант.
  — чешский теннисист.
 Пивец, Ян (1907—1980) — чешский актёр.